В Соединённых Штатах насчитывается 4 округа с названием Коффи:
 округ Коффи () — штат Алабама
 округ Коффи () — штат Джорджия
 округ Коффи () — штат Канзас
 округ Коффи () — штат Теннесси